ICF, sigle composé des trois lettres I, C et F, peut faire référence à :

 Internet Connection Firewall, un type de pare feu informatique ;
 ICF syndrome (où ICF signifie Immunodeficiency, Centromeric region instability, Facial anomalies), une maladie ;
 International Canoe Federation, la Fédération internationale de canoë, en français ;
 International Christian Fellowship, une église évangélique à Zürich et dans plus de 30 autres villes d'Europe ;
 Immobilière des Chemins de Fer, société immobilière des chemins de fer français ;
 International Catchball Federation, la Fédération internationale de catchball, en français ;
 International Classification of Functioning, Disability and Health ;
 , une organisation de protection des grues ;
 Indice conjoncturel de fécondité ;
 Internal Coupling Facility, un processeur mainframe spécialisé.